Васи́лий Васи́льевич Соколо́в:
 Соколов, Василий Васильевич (1915—2013) — советский живописец.
 Соколов, Василий Васильевич (1919—2017) — советский и российский философ.
 Соколов, Василий Васильевич (1921—1944) — советский лётчик-ас.